Die Ladbrokes Players Championship Finals 2021 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 26. bis zum 28. November 2021 zum 14. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier fand, wie in den Jahren zuvor (mit Ausnahme 2020), im Butlin’s Minehead Resort in Minehead statt.

Im Finale setzte sich Peter Wright mit 11:10 gegen Ryan Searle durch und gewann so seinen ersten Players Championship Finals-Titel.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in Legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 Legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 Legs. Jedes Leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Teilnehmer 
An dem Turnier nahm die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Sie konnten sich über die im Jahr 2021 verteilten 30 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit
  José de Sousa
  Peter Wright
  Jonny Clayton
  Michael Smith
  Ryan Searle
  Joe Cullen
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Brendan Dolan
  Dirk van Duijvenbode
  Dimitri Van den Bergh
  Rob Cross
  Callan Rydz
  Ross Smith
  Damon Heta
  Chris Dobey
  Krzysztof Ratajski
  Gabriel Clemens
  Luke Humphries
  James Wade
  Nathan Aspinall
  Danny Noppert
  Stephen Bunting
  Dave Chisnall
  Martin Schindler
  Raymond van Barneveld
  Vincent van der Voort
  Ryan Joyce
  Daryl Gurney
  Scott Mitchell
  Adrian Lewis
  Mervyn King
  Darius Labanauskas

<li value=34>  Kim Huybrechts
  Martijn Kleermaker
  Alan Soutar
  Luke Woodhouse
  Jamie Hughes Jelle Klaasen
  Maik Kuivenhoven
  Ian White
  Ritchie Edhouse
  Gary Anderson
  Rowby-John Rodriguez
  Jeff Smith
  Ricky Evans
  Jason Heaver
  Steve Beaton
  Ron Meulenkamp
  William O’Connor
  Steve Lennon
  Rusty-Jake Rodriguez
  Mensur Suljović
  Jermaine Wattimena
  Madars Razma
  Ryan Meikle
  Chas Barstow
  Jason Lowe
  Kevin Doets
  Andy Boulton
  Simon Whitlock
  William Borland
  Alan Tabern
  Keane Barry
  Devon Petersen

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite der PDC
 Seite auf dartn.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in Minehead